Het tennistoernooi Australian Open werd in 2021 bij de vrouwen voor de 95e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 8 tot en met 20 februari 2021.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster was de als vierde geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Karolína Muchová.

Het derde reekshoofd, Naomi Osaka uit Japan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als 22e geplaatste Amerikaanse Jennifer Brady in twee sets. Osaka wist voor de tweede keer het Australian Open op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won A$ 2.750.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens, als achttiende geplaatst, versloeg Belinda Bencic (elfde reekshoofd) en bereikte daardoor de vierde ronde – daarin moest zij de duimen leggen voor de Tsjechische Karolína Muchová (25).
 Alison Van Uytvanck werd in de tweede ronde verslagen door Joelija Poetintseva.
 Kirsten Flipkens werd in de eerste ronde geklopt door Venus Williams.
 Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd; haar openings­partij in de hoofdtabel verloor zij van Petra Kvitová.
 Ysaline Bonaventure slaagde niet voor het kwalificatietoernooi, maar werd als lucky loser alsnog tot de hoofdtabel toegelaten; in de eerste ronde moest zij het afleggen tegen Tímea Babos.

Er was één Nederlandse deelneemster:
 Arantxa Rus werd in de eerste ronde verslagen door Iga Świątek.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2021